Osoby o tym nazwisku:
 Kacper Oleszczuk − polski lekkoatleta
 Stefan Oleszczuk − polski polityk i samorządowiec
 Włodzimierz Oleszczuk − polski działacz komunistyczny i milicjant